Sigurd Mathiesen henviser til:

 Sigurd Mathiesen (forfatter) (1871–1958) – norsk forfatter
 Sigurd Mathiesen (fægter) (1873–1951) – norsk fægter